Gordon Cotler (1923-2012), écrivain de roman policier et un scénariste américain ;
Irwin Cotler (1940-) est un homme politique canadien ;
Kami Cotler (1965-), actrice américaine
Patronyme juif ;